Osoby o tym nazwisku:
 Gabriel Rechowicz – polski artysta grafik, dekorator wnętrz, autor grafik i ilustracji
 Henryk Rechowicz – polski historyk, nauczyciel akademicki
 Marian Rechowicz – rzymskokatolicki duchowny